Grüne Hölle steht für:
Filmtitel:
 Grüne Hölle (Film), französischer Film von Pierre Boutron (2010)
 Die grüne Hölle, US-amerikanischer Film von James Whale (1939)
 Und freitags in die Grüne Hölle, DDR-Doku eines Fanclubs des 1. FC Union Berlin 1987/88. (1989)
Weiteres:
 Die grüne Hölle, anderer Name der Nordschleife, Rennstrecke des Nürburgrings
 den Gran Chaco, siehe Chacokrieg
 den Dschungel von Vietnam, siehe Vietnamkrieg
Siehe auch:
 Green Hell